

Osoby noszące nazwisko Turos

 Andrzej Turos – polski fizyk
 Lucjan Turos – polski pedagog

Strony ujednoznaczniające